Black Prince kan avse:

 Mount Black Prince - berg i Antarktis
 Black Prince (stridsvagn) - brittisk stridsvagn under andra världskriget

Se även
 HMS Black Prince - flera fartyg i brittiska flottan